Die Srpska Open 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. September 2018 in Banja Luka stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 121 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 110 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 126 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Banja Luka